Et Beowulf-klyngesystem er en type supercomputer, der består af en masse Linux-maskiner koblet sammen i et datanet.

Se også

Kilder/henvisninger

Eksterne henvisninger 
 Beowulf.Org The Beowulf Cluster Site
 Google: Beowulf 

Klyngecomputere